A Nitro esetleges jelentései:

Vegyi anyagok
Dinitrogén-oxid, amelyet az orvostudomány anesztéziához, az élelmiszer ipar tejszínhab-hajtógázként, míg az autótuningolók motorok teljesítményének növeléséhez használnak
Nitrocellulóz, a füst nélküli lőporok alapanyaga
Nitrogén, a periódusos rendszer 7. eleme
Nitroglicerin, nagy teljesítményű robbanóanyag és szívgyógyszer
Nitrometán, vegyipari oldószer és motor üzemanyag
Nitrovegyületek, olyan szerves kémiai vegyületek, amelyek nitrocsoportot (−NO2) tartalmaznak

Szórakoztatás
Nitro Records, független pánk zenei kiadó
Nitro (zenekar), '80-as évek beli metál zenekar
Nitro (játék), egy 1990-es kiadású számítógépes játék
Nitro! (DOS game), a computer game created by PLBM Games for MS-DOS systems
Nintendo DS, a japán Nintendo cég 2004-ben megjelent kézi játékkonzolja, amelyet eredetileg "Project Nitro" álnéven fejlesztettek
Nitro Snowboards, hódeszka gyártó
Nitro (film), 2007-es kanadai akciófilm
Nitro, Marvel Comics szereplő
Nitro (rapper)

Autó
Dodge Nitro

Földrajz 
Nitro, kisváros az USA Nyugat-Virginia államában